Personne ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Personne (1932–2014), französischer Schauspieler
 Franck De La Personne (* 1963), französischer Schauspieler